Rivière de l’Anse La Raye bezeichnet folgende Flüsse in Frankreich:

 Petite Rivière de l’Anse La Raye
 Grande Rivière de l’Anse La Raye